Standard kan avse

 ett normverk på något område, se standard
 en biltillverkare, se Standard Motor Company
 en måttenhet, se Standard (volymenhet)
 ett varumärke, se Standard (varumärke)
 följande platser:

Kanada 

 Standard, Kanada, ort, Alberta,

USA 

 Standard, Illinois, ort, Putnam County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar